Giorgio Chiellini ()

Palmares

Club
Juventus
 Serie A (5): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16; Subcampion: 2008–09
 Serie B (1): 2006–07
 Coppa Italia (2): 2014–15, 2015–16; Subcampion: 2011–12
 Supercoppa Italiana (3): 2012, 2013, 2015; Subcampion: 2014, 2016
 UEFA Champions League subcampion: 2014–15

Statistici carieră

Club

International
Italia
 UEFA EURO 2012: Finalist
 FIFA Confederations Cup: Bronz 2013
 Olympic Games: Bronz 2004

Italia U-19
 UEFA European Under-19 Championship: 2003

Incidente 

In anul 2019 , în timpul unor antrenamente la clubul Juventus înaintea partidei cu rivala Napoli , acesta a făcut fractura de tibie si a fost operat trei zile mai târziu, dar acesta va face o pauza de 6 luni

Note

Legături externe 
Official Website
Profile on Juventus official website
  National Team Stats at FIGC official site 

Fotbaliști internaționali italieni
Sportivi olimpici italieni
Fotbaliști italieni
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Oameni din Pisa
Italieni în viață
Nașteri în 1984
Fotbaliști ai lui Juventus
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2004